Я́хин — тюркская фамилия; женская форма Яхина.

Известные носители 
 Яхин, Алексей Альфредович (род. 1984) — российский хоккеист.
 Яхин, Риза Хажиахметович (1935—1998) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда (1976), лауреат Государственной премии СССР (1979).
 Яхин, Рустем Мухаметхазеевич (1921—1993) — татарский композитор, пианист и педагог, народный артист СССР.
 Яхин, Фазылгаян Фаткулбаянович (1923—1999) — депутат Верховного Совета СССР VIII созыва (1970—1975), Герой Социалистического Труда.
 Яхин, Фидаиль Шейхибрарович (1941—1990) — советский художник, главный художник Лучановского стекольного завода
 Яхин, Флюр Миниахметович (1945—2005) — башкирский детский писатель и общественный деятель.
 Яхин, Эрнест Робертович (род. 1991) — российский спортсмен (лыжное двоеборье).

Прочее 
 Боаз и Яхин — два медных, латунных или бронзовых дверных столба, которые стояли в притворе Храма Соломона.

См. также 
 Якин
 Яхнин